KRT76 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 638 амінокислот, а молекулярна маса — 65 841.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як метилювання. 
Локалізований у проміжних філаментах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки